Die Euro Hockey League 2016/17 war die 10. Spielzeit der von der European Hockey Federation ausgetragenen Euro Hockey League, des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Hockey. Der Wettbewerb wurde in insgesamt drei Turnieren mit Gruppen- und K.-o.-Phase ausgespielt.

Teilnehmer 
Insgesamt 24 Mannschaften der 12 bestplatzierten Nationen der EHF-3-Jahreswertung qualifizierten sich für den EHL-Wettbewerb. Alle anderen am Europapokal startenden Nationen schickten ihre zwei teilnehmenden Teams in die Trophy- und Challenge-Wettbewerbe. Die Nationen auf den Rängen 1–4 der EHF-3-Jahreswertung stellten drei Vereine, die auf den Positionen 5–8 zwei und die von 9 bis 12 einen für das Feld der EHL.

Zwei Clubs qualifizierten sich zu jedem der zehn Ausgaben der EHL : HC Dinamo Kasan aus Russland und WKS Grunwald Posen aus Polen. Es hatte sich mit Holcombe HC nur ein Club qualifiziert der nicht vorher schon dabei war. Zwar ist HC Oranje-Rood technisch gesehen auch ein neuer Club in der EHL jedoch entstand dieser aus dem früheren EHL-Sieger Oranje Zwart und dem EMHC. Folgende Teams nehmen teil:

EHF-3-Jahreswertung

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 7. bis 9. Oktober statt. Der Ausrichter war der Banbridge Hockey Club aus Banbridge, Vereinigtes Königreich. Die Teilnehmer waren die schlechtplatziertesten Clubs der Teilnehmerverbände. In der Auslosung waren die Teilnehmer der Verbände mit drei Clubs (Niederlande, Deutschland, Belgien und Spanien) in den vier Dreier-Gruppen top-platziert. Das Reglement sieht vor, dass jeder Sieg 5 Punkte, jedes Unentschieden 2 Punkte und jede Niederlage, mit maximal zwei Toren Differenz, einen Punkt brachte. Am Ende qualifizieren sich die Tabellenersten für das Achtelfinale.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Achtelfinale und Viertelfinale 
Am 14. Oktober 2016 wurde bekanntgegeben, dass der Ausrichter des Achtel- und Viertelfinale HC Oranje-Rood war. Damit fand das Turnier, vom 14. bis zum 17. April 2017, im Süden Eindhovens, Niederlande statt. Des Weiteren wurde bekanntgegeben, dass der Verein, die Stadt und die Provinz Nordbrabant, eine dreijährige Partnerschaft eingehen. Diese Partnerschaft bestimmt Eindhoven als den Austragungsort des Achtel- und Viertelfinale für diesen Zeitraum. Die Auslosung wurde am 18. November 2016 bekanntgegeben. Der Spielplan folgte am 1. Dezember 2016. Die erstgereihten Clubs der Nationen, die die Plätze 1–8 in der Nationenwertung belegen, waren für die Auslosung gesetzt.

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale und Finale 
Am 18. Januar gab die EHL die KHC Dragons als Veranstalter der Semifinals und des Finales bekannt. Damit fand das Final-Four zum zweiten Mal in Folge nicht in den Niederlanden statt. Die Halbfinale fanden am 3. Juni und das Spiel um Platz 3 sowohl als auch das Finale fanden an Pfingstsonntag den 4. Juni 2017 in Brasschaat, Belgien statt.

Halbfinale

Finalspiele 

 a

EuroHockey Club Trophy 
Die EuroHockey Club Trophy 2017 wurde in Elektrostal, Russland, vom 2. bis zum 5. Juni 2017, ausgetragen. Die Mannschaften kämpfen dabei neben dem Titel der Trophy um Punkte für die EHF-Länderwertung, die die Anzahl der Startplätze in der Euro Hockey League berechnet.

Teilnehmer und Setzliste

Gruppe A

Freitag, 2. Juni 2017

15:30 h SK Slavia Prag (CZE) - HC Minsk (BLR) 2:2 (2:2)
17:45 h Dinamo Elektrostal (RUS) - HC Rotweiss Wettingen (SUI) 1:2 (0:0)

Samstag, 3. Juni 2017

14:30 h HC Rotweiss Wettingen (SUI) - HC Minsk (BLR) 1:1 (1:0)
16:45 h SK Slavia Prag (CZE) - Dinamo Elektrostal (RUS) 1:3 (0:2)

Sonntag, 4. Juni 2017

14:30 h HC Rotweiss Wettingen (SUI) - SK Slavia Prague (CZE) 3:2 (1:2)
16:45 h Dinamo Elektrostal (RUS) - HC Minsk (BLR) 3:1 (2:1)

Gruppe B

Freitag, 2. Juni 2017

11:00 h Grove Menzieshill (SCO) - Navax AHTC Wien (AUT) 6:2 (2:2)
13:15 h SV Arminen (AUT) - SH Paolo Bonomi (ITA) 1:0 (1:0)

Samstag, 3. Juni 2017

10:00 h SH Paolo Bonomi (ITA) - Navax AHTC Wien (AUT) 1:4 (0:0)
12:15 h Grove Menzieshill (SCO) - SV Arminen (AUT) 1:2 (0:2)

Sonntag, 4. Juni 2017

10:00 h SH Paolo Bonomi (ITA) - Grove Menzieshill (SCO) 1:3 (0:2)
12:15 h SV Arminen (AUT) - Navax AHTC Wien (AUT) 9:5 (6:3)

Platzierungsspiele

Montag, 5. Juni 2017

09:00 h 4.A - 4.B: SK Slavia Prag - SH Paolo Bonomi 1:3 (0:1)
11:15 h 3.A - 3.B: HC Minsk - AHTC Wien 5:1 (1:1)
13:30 h 2.A - 2.B: Dinamo Elektrostal - Grove Menzieshill HC 4:0 (2:0)
15:45 h 1.A - 1.B: HC Rotweiss Wettingen - SV Arminen Wien 1:0 (1:0)

Endstand

 1. HC Rotweiss Wettingen 
 2. SV Arminen Wien  (Aufstieg für Österreich 1 zur Euro Hockey League 2017/18)
 3. Dinamo Elektrostal  (Aufstieg für Russland 2 zur Euro Hockey League 2017/18)
 4. Grove Menzieshill HC 
 5. HC Minsk 
 6. AHTC Wien 
 7. SH Paolo Bonomi  (Abstieg für Italien 2 zur EuroHockey Challenge 2017)
 8. Slavia Prag  (Abstieg für Tschechien 1 zur EuroHockey Challenge 2017)

EuroHockey Club Challenge 
Die EuroHockey Club Challenge 2017 fand in Vinnitsa, Ukraine, vom 2. bis zum 5. Juni 2017, statt. Die beiden Erstplatzierten stiegen in die EuroHockey Club Trophy 2018 auf und die zwei Letztplatzierten stiegen in die EuroHockey Club Challenge II 2018 ab.

Penarth HC ersetzte den ursprünglich vorgesehenen Cardiff University HC.

Gruppe A

Freitag, 2. Juni 2017

10:00 h SC Stroitel Brest (BLR) - Penarth HC (WAL) 10:0 (6:0)
12:15 h TJ Pilsen Litice (CZE) - Hockey Klub Zelina (CRO) 1:0 (1:0)

Samstag, 3. Juni 2017

10:00 h Penarth HC (WAL) - Hockey Klub Zelina (CRO) 1:3 (0:2)
12:15 h TJ Pilsen Litice (CZE) - SC Stroitel Brest (BLR) 0:4 (0:2)

Sonntag, 4. Juni 2017

10:00 h SC Stroitel Brest (BLR) - Hockey Klub Zelina (CRO) 2:2 (2:1)
12:15 h Penarth HC (WAL) - TJ Pilsen Litice (CZE) 1:5 (0:3)

Gruppe B

Freitag, 2. Juni 2017

14:30 h AD Lousada (POR) - FHC Akademik Plus Sofia (BUL) 10:2 (6:0)
17:30 h HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) - Slagelse HC (DEN) 7:1 (2:0)

Samstag, 3. Juni 2017

14:30 h FHC Akademik Plus Sofia (BUL) - Slagelse HC (DEN) 2:3 (0:0)
16:45 h HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) - AD Lousada (POR) 5:3 (3:2)

Sonntag, 4. Juni 2017

14:30 h AD Lousada (POR) - Slagelse HC (DEN) 2:2 (1:0)
16:45 h FHC Akademik Plus Sofia (BUL) - HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR) 0:17 (0:6)

Platzierungsspiele

Montag, 5. Juni 2017

08:30 h 3.B - 4.A: Slagelse HC - Penarth HC 6:4 (4:1)
10:45 h 3.A - 4.B: Hockey Klub Zelina - FHC Akademik Plus Sofia 7:0 (3:0)
13:00 h 1.A - 2.B: SC Stroitel Brest - AD Lousada 5:0 (2:0)
15:15 h 1.B - 2.B: HC Olympia Kolos Sekvoia - TJ Pilsen Litice 5:0 (2:0)

Endstand

 1. HC Olympia Kolos Sekvoia  (Aufstieg für Ukraine 1 zur EuroHockey Trophy 2017/18)
 1. SC Stroitel Brest  (Aufstieg für Weißrussland 2 zur EuroHockey Trophy 2017/18)
 3. TJ Pilsen Litice 
 3. AD Lousada 
 5. HK Zelina 
 5. Slagelse HC 
 7. Penarth HC  (Abstieg für Wales 2 zur EuroHockey Challenge II 2017/18)
 7. FHC Akademik Plus Sofia  (Abstieg für Bulgarien 1 zur EuroHockey Challenge II 2017/18)

EuroHockey Club Challenge II 
Die EuroHockey Club Challenge II 2017 fand in Gibraltar, vom 1. bis zum 4. Juni 2017, statt. Die beiden Erstplatzierten stiegen in die EuroHockey Club Challenge 2018 auf und die zwei Letztplatzierten stiegen in die EuroHockey Club Challenge 2018 II ab.

Ardas Rudamina aus Litauern und Highway HC aus der Türkei hatten Teilnahme zurückgezogen.

Gruppe A

 01.06. 15:45 h: Servette HC - União Lamas 6:0 (2:0)
 02.06. 15:45 h: KPH Raca - Servette HC 2:2 (1:2)
 03.06. 13:15 h: União Lamas - KPH Raca 3:2 (1:2)

Gruppe B

 01.06. 18:00 h: HAHK Mladost - Grammarians HC 2:2 (1:1)
 02.06. 18:00 h: Gaziantep Polisgücü SK - HAHK Mladost 3:1 (0:0)
 03.06. 15:30 h: Grammarians HC - Gaziantep Polisgücü SK 3:2 (1:2)

Platzierungsspiele

Sonntag, 4. Juni 2017

08:30 h 3.A - 3.B: KPH Raca - HAHK Mladost 1:3 (0:1)
10:45 h 1.B - 2.A: Grammarians HC - União Lamas 2:2 (1:0), 2:3 so
13:00 h 1.A - 2.B: Servette HC - Gaziantep Polis Gucu SK 6:4 (3:1)

Endstand

 1. Servette HC  (Aufstieg für Schweiz 2 zur EuroHockey Challenge 2017/18)
 1. União Lamas  (Aufstieg für Portugal 2 zur EuroHockey Challenge 2017/18)
 3. Gaziantep Polis Gucu SK 
 3. Grammarians HC 
 5. HAHK Mladost 
 6. KPH Raca 
 (Abstieg für Türkei 2 zur EuroHockey Challenge III 2017/18)
 (Abstieg für Litauern 1 zur EuroHockey Challenge III 2017/18)

EuroHockey Club Challenge III 
Die EuroHockey Club Challenge III 2017 fand in Lipovci, Slowenien, vom 2. bis zum 5. Juni 2017, statt. Die beiden Erstplatzierten stiegen in die EuroHockey Club Challenge II 2018 auf und die zwei Letztplatzierten stiegen in die EuroHockey Club Challenge 2018 IV ab.

Gruppe A

Freitag, 2. Juni 2017

14:30 h SC Soerbymagle HC - SZLG DSE-Olcote HC 6:1 (2:0)
16:45 h Inta Baltic Champignons - HC Lipovci 0:2 (0:1)

Samstag, 3. Juni 2017

14:30 h SC Soerbymagle HC - Inta Baltic Champignons 3:1 (2:0)
16:45 h HC Lipovci - SZLG DSE-Olcote HC 5:0 (3:0)

Sonntag, 4. Juni 2017

14:30 h Inta Baltic Champignons - SZLG DSE-Olcote HC 0:0 (0:0)
16:45 h HC Lipovci - SC Soerbymagle HC 4:1 (2:0)

Gruppe B

Freitag, 2. Juni 2017

10:00 h Nacka LHK - Kringsja Sports Klubb 1:0 (1:0)
12:15 h Asteras Agion Anargiron HC - Qormi HC 3:1 (1:0)

Samstag, 3. Juni 2017

10:00 h SC Nacka LHK - Asteras Agion Anargiron HC 1:2 (0:0)
12:15 h Qormi HC - Kringsja Sports Klubb 0:1 (0:0)

Sonntag, 4. Juni 2017

10:00 h Asteras Agion Anargiron HC - Kringsja Sports Klubb 3:0 (1:0)
12:15 h Qormi HC - Nacka LHK 3:3 (2:0)

Platzierungsspiele

Montag, 5. Juni 2017

08:30 h 3.B - 4.A: Kringsjå SK - SZLG DSE–Olcote HC 4:0 (2:0)
10:45 h 3.A - 4.B: Inta Baltic Champignons - Qormi HC 5:3 (2:1)
13:00 h 1.B - 2.A: Asteras Agion Anargiron HC - Soerbymagle HC 4:3 (2:1)
15:15 h 1.A - 2.B: HK Lipovci - Nacka LHK 7:2 (3:0)

Endstand

 1. HK Lipovci  (Aufstieg für Slowenien 1 zur EuroHockey Challenge II 2017/18)
 1. Asteras Agion Anargiron HC  (Aufstieg für Griechenland 1 zur EuroHockey Challenge II 2017/18)
 3. Soerbymagle HC 
 3. Nacka LHK 
 5. Inta Baltic Champignons 
 5. Kringsjå SK 
 7. SZLG DSE–Olcote HC  (Abstieg für Ungarn 1 zur EuroHockey Challenge IV 2017/18)
 7. Qormi HC  (Abstieg für Malta 1 zur EuroHockey Challenge IV 2017/18)

EuroHockey Club Challenge IV 
Die EuroHockey Club Challenge IV 2017 fand in Predanovci, Slowenien, vom 2. bis zum 5. Juni 2017, statt. Die beiden Erstplatzierten stiegen in die EuroHockey Club Challenge III 2018 auf.

Eagles Hockey Club aus Gibraltar hatte seine Teilnahme zurückgezogen.
Seinäjoki United ersetzte vorgesehenen HC Kilppari.
Mortensrud-Aker SK ersetzte vorgesehenen Mask SK.

Gruppe A

 02.06. 13:30 h: Seinäjoki United - HC Stick General Toshevo 1:5 (0:1)
 03.06. 13:30 h: Mortensrud-Aker SK  - Seinäjoki United 1:11 (0:4)
 04.06. 13:30 h: HC Stick General Toshevo - Mortensrud-Aker SK 7:0 (4:0)

Gruppe B

Freitag, 2. Juni 2017

15:45 h Napeos Apollon HC - Start Berdyscev Region HC 0:4 (0:3)
18:00 h Floriana Young Stars HC - HK Triglav Predanovci 2:1 (1:0)

Samstag, 3. Juni 2017

15:45 h Floriana Young Stars HC - Napeos Apollon HC 2:1 (0:1)
18:00 h Start Berdyscev Region - HK Triglav Predanovci  6:2 (1:0)

Sonntag, 4. Juni 2017

15:45 h Start Berdyscev Region - Floriana Young Stars HC 5:3 (2:0)
18:00 h Napeos Apollon HC - HK Triglav Predanovci  1:3 (0:1)

Platzierungsspiele

Montag, 5. Juni 2017

08:30 h 3.A - 4.B: Mortensrud-Aker SK - Napeos Apollon HC 0:9 (0:2)
10:45 h 1.B - 2.A: Start Berdyscev Region - Seinäjoki United 7:0 (1:0)
13:00 h 1.A - 2.B: HC Stick General Toshevo - Floriana Young Stars 3:5 (2:2)

Endstand

 1. Start Berdyscev Region  (Aufstieg für Ukraine 2 zur EuroHockey Challenge III 2017/18)
 1. Floriana Young Stars  (Aufstieg für Malta 2 zur EuroHockey Challenge III 2017/18)
 3. HC Stick General Toshevo 
 3. Seinäjoki United 
 5. Napeos Apollon HC 
 5. HK Triglav Predanovci 
 7. Mortensrud-Aker SK

Einzelnachweise 

Hockey-Europapokal
Hockey 2016
Hockey 2017